O Samsung X360 é um laptop ultraportátil criado pela Samsung para rivalizar com o Apple Inc. MacBook Air, tendo recebido o sugestivo slogan de lançament "Lighter than Air".

Características

Ligações externas
Samsung lança X360 Site oficial da Samsung (em inglês)

 
Laptops